Clam Antivirus

Localidades

Clam (Charente-Maritime)

Desambiguação